Il doppio del torneo di tennis Capetown Challenger 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Joey Rive che hanno battuto in finale David Pate e Robert Van't Hof 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 David Pate /  Robert Van't Hof (finale)
 Neil Broad /  Stefan Kruger (quarti di finale)

 Brad Drewett /  Gary Muller (primo turno)
 Ugo Colombini /  Luke Jensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Capetown Challenger 1989